2891 км, 2891-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2891 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Новосибирский регион, Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 833016.
 2891 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Омский регион, Западно-Сибирская железная дорога (Омская область). Код 830234.